"Max Steel vs O Inimigo das Trevas" é o quarto filme da coleção de filmes de Max Steel,o filme mostra a criação de um outro super vilão que é capas de fazer tudo para conseguir cristais de um meteorito.

Sinópse 

Steel descobre que Troy Winter, único membro do circuito de esportes radicais que ele não conseguiu derrotar, está trabalhando para Runter, que pretende roubar um meteorito que poderá dar a ele a capacidade de controlar o mundo.

No entanto, um grave acidente acontece com troy quando ele obtem os cristais do meteorito, transformando-o num terrível monstro, ele faz de tudo para conseguir cristais do meteorito e no final Max quase morreu de tanto sobrecarregar suas "maquininha" para gerar energia para trazer o cometa inteiro, e com isso troy foi derrotado e Max saiu vivo.

Filmes de Max Steel